Villa Hermosa puede referirse a:

 Villa Hermosa, comuna de Medellín, Colombia;
 Villa Hermosa, localidad de la Argentina; o
 Villa Hermosa, municipio de la República Dominicana.